Галинка — название населённых пунктов:

Россия 
 Галинка — деревня в Измалковском районе Липецкой области.
 Галинка — посёлок в Сараевском районе Рязанской области.

Украина 
 Галинка — село в Бородянском районе Киевской области.